Amerikai Egyesült Államok
Carnegie (Georgia)
Carnegie (Kalifornia)
Carnegie (Minnesota)
Carnegie (Oklahoma)
Carnegie (Pennsylvania)
Carnegie (Wisconsin)